Чарлз Эдвард Айвз, Айвс (; 20 октября 1874, Данбери, Коннектикут — 19 мая 1954, Нью-Йорк) — американский композитор, основоположник американской композиторской школы XX века.

Биография 

Чарлз Айвз — сын военного капельмейстера Джорджа Айвза (1845—1894), который стал его первым учителем музыки. С 1887 года (с 13 лет) работал органистом в церкви. Закончил Йельский университет (1894—1898), где изучал композицию (класс X. Паркера) и игру на органе (класс Д. Бака). Начал сочинять музыку с 1890-х годов. С 1899 года — церковный органист в Нью-Йорке и других городах. Работал в различных страховых компаниях, открыл собственный бизнес, ввёл ряд новшеств в страховании недвижимости. Добился значительного успеха в страховом деле, что позволило ему содержать семью, занимаясь музыкой как хобби. После 1907 года у Айвза начались проблемы с сердцем, к которым со временем добавились диабет и другие болезни. В начале 1927 года прекратил сочинять и вскоре ушёл из бизнеса.

До начала 1940-х годов его сочинения редко исполнялись и практически не были известны. Айвза по-настоящему признали только после смерти, когда его объявили одним из наиболее значительных американских композиторов. Первое признание пришло в 1940-х годах, когда творчество Айвза высоко оценил Арнольд Шёнберг. Айвз был награждён Пулитцеровской премией (1947) за 3-ю симфонию (1911). В 1951 году премьерой Второй симфонии Айвза (1907—1909) продирижировал Леонард Бернстайн.

Стиль 
На творчество Айвза сильно повлияла народная музыка, которую он слушал в своем сельском провинциальном детстве — народные песни, духовные и религиозные гимны. Уникальный музыкальный стиль Айвза соединяет в себе элементы фольклора, традиционной бытовой музыки со сложной, острой, диссонансной атональной и политональной гармонией, приёмами звукоизобразительности. Он разработал оригинальную технику серийного письма, использовал средства четвертитоновой системы.

Наряду с Уоллингфордом Риггером, Генри Коуэллом, Карлом Рагглсом и Джоном Беккером входил в «Американскую пятёрку» авангардных композиторов.

Избранные сочинения

Для оркестра 
 Симфония № 1 (1898)
 Симфония № 2 (1902)
 Симфония № 3 (1904)
 Симфония № 4 (1916)
 Симфония № 5 «Праздники в Новой Англии» (1913)
 Вопрос, оставшийся без ответа (1906)
 Центральный парк ночью (Central park in the dark, 1907)
 Три места в Новой Англии (Three places in New England, 1903—14)
 «Роберт Браунинг» и др. увертюры (1901—12)
 Рэгтаймы (Ragtime dances, 1900—11) для театрального оркестра

Для фортепиано 
 Трёхстраничная соната (1905)
 Соната № 1 (1909)
 Соната № 2 «Конкорд» (1915)
 Три четвертитоновые пьесы («Three quartertone piano pieces») для двух фортепиано (1924)
 19 этюдов для фортепиано (разные годы)

Для прочих составов 
 Кантата «Небесная страна» (Celestial country, 1899).
 Струнный квартет (1896) и другие камерно-инструментальные ансамбли
 5 скрипичных сонат (в том числе четвёртая соната для скрипки с фортепиано — «Детский день в лагере» — «Children’s day at the camp meeting», 1915).
 114 песен на стихи американских поэтов (1884—1921).
 Сочинения для хора, в том числе псалмы 14, 24, 25, 42, 54, 67, 90, 100, 135, 150.

Незавершенные 
Вселенная (Universe symphony, 1911—16)

Литературные сочинения 
 Memos/ John Kirkpatrick, ed. New York: W. W. Norton, 1972.
 Статьи (в том числе «Some quartertone impressions», 1925).

Память 
C 1970 года Американская академия искусств и литературы присуждает молодым композиторам ежегодную премию Чарлза Айвза. В честь Айвза назван кратер на Меркурии.

Примечания

Библиография 
 Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка XX века. Москва: Советский композитор, 1991.
 Шнеерсон Г. M. Айвс Чарлз Эдуард // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. М.: БСЭ, 1973—1982, Т. 1, с. 74-75.
 
 Рахманова М. Чарльз Айвс // Советская музыка, 1971, № 6, с. 97-108.
 Cowell H. Cowell S. R. Charles Ives and His Music. New York: Oxford UP, 1955.
 Rossiter F. R. Charles Ives and his America. New York: Liveright, 1975.
 Block G. Charles Ives: a bio-bibliography. New York: Greenwood Press, 1988.
 Burkholder J. P. All Made of Tunes: Charles Ives and the Uses of Musical Borrowing. New Haven: Yale UP, 1995.
 Charles Ives and his world, ed. by J. Peter Burkholder. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1996 (сборник статей).
 Swafford J. Charles Ives: A Life with Music. New York: W. W. Norton, 1996.
 Sherwood G. Charles Ives: a guide to research. New York : Routledge, 2002.
 Copland A. The Ives case in our new music, N. Y., 1941.
 Letters from Ch. Ives to N. Slonimsky, в кн.: Slonimsky N., Music since 1900, N. Y., 1971, p. 1318-48.

Ссылки 

 Чарлз Айвз — биография на русском языке / Специальное радио, 2009

Выпускники Школы Хопкинса (Коннектикут)
Выпускники Йельского университета
Игроки «Йель Бульдогс» (американский футбол)
Органисты США
Академические музыканты США
Лауреаты премии «Грэмми»